Ириновский — посёлок в Балашовском районе Саратовской области в составе сельского поселения Октябрьское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 27 километров по прямой на север от районного центра города Балашов (город).

История 
Основан в начале XX века.

Население 

Постоянное население составляло 146 чел.(88 % русские) в 2002 году, 105 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Балашовского района